NGC 4411A
NGC 4411B